La saison 2021-2022 est la  édition du championnat d'Allemagne de football. Elle oppose les dix-huit meilleurs clubs d'Allemagne en une série de trente-quatre journées.

Six places qualificatives pour les compétitions européennes seront attribuées par le biais du championnat ( directes en Ligue des champions, 1 place directe en Ligue Europa et 1 place en barrages de la Ligue Europa Conférence). Une autre place directe pour la Ligue Europa sera garantie au vainqueur de la DFB Pokal. Les 2 derniers du championnat sont relégués en deuxième division, le  dispute les barrages contre le  de la deuxième division.

Le Bayern Munich remporte son  titre, et le  consécutif, lors de la  journée.

Participants 

Légende des couleurs

Changements d'entraîneur

Compétition

Classement 
Le classement est établi sur le barème de points classique (victoire à 3 points, match nul à 1, défaite à 0).

Pour départager les égalités, on tient d'abord compte de la différence de buts générale, puis de nombre de buts marqués, puis des points en confrontations directes, puis de la différence de buts en confrontations directes et enfin du nombre de points de Fair-Play.

Leader par journée

Dernier par journée

Matchs

Résultats par match

Domicile et extérieur

Évolution du classement

Barrages 
À la fin de la saison, le  de Bundesliga affronte le troisième de 2. Bundesliga pour une double confrontation aller/retour.

Le Hertha Berlin vainqueur sur l'ensemble des 2 matchs reste en Bundesliga, Hambourg reste en 2.Budesliga.

Statistiques

Buts marqués par journée 
Ce graphique représente le nombre de buts marqués lors de chaque journée.

Meilleurs buteurs 

Mise à jour au

Meilleurs passeurs 

Mise à jour au

Récompenses de la saison

Récompenses mensuelles

Bilan de la saison

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Championnat d'Allemagne de football
 Ligue des champions de l'UEFA 2021-2022
 Ligue Europa 2021-2022
 Championnat d'Allemagne de football de deuxième division 2021-2022
 Coupe d'Allemagne de football 2021-2022

Lien externe 
  Site officiel de la Bundesliga

2021-2022
Allemagne M1
Championnat M1
Football M1